

События 
 Консулы Квинт Нинний Гаста и Публий Манилий Вописк Вициниллиан.
 114—117 — Римско-парфянская война.
 Поход Траяна на восток. Армения покорена и превращена в провинцию. Крупные победы над парфянами.

Скончались 
 Гамлиэль II — палестинский танна, глава палестинских евреев в последние два десятилетия I и в начале II веков.
 Партамасир — царь Великой Армении (113—114), казнён по приказу Траяна.
 Седекион — епископ Византийский (105—114).
 Тит Теттиен Серен — римский государственный деятель, консул-суффект римской империи 81 года.

См. также